Termenul Clay desemnează clei sau lut în limba engleză, dar se poate referi la nume de botez masculine sau de familie din arealul anglo-saxon.  O varietate a sa este numele propriu Clayton.

Nume de famile 

 Andrew Dice Clay (* 1957), actor comic american
 Bryan Clay (* 1980), sportiv american
 Cassius Clay, numele la naștere a lui Muhammad Ali
 Cassius Marcellus Clay (1810 – 1903), om politic american
 Clement Comer Clay (1789 – 1866), om politic american guvernator al statului Alabama
 Henry Clay (1777 – 1852), om politic american
 Joe Clay (* 1939), muzician de rock american
 Johannes Clay, sau Johannes Clajus (1535 – 1592), pedagog, gramatician german
 Lucius D. Clay (1897 – 1978), general nord american
 Nicholas Clay (1946 – 2000), actor englez

Denumiri geografice din Statele Unite

Localități 

 Clay, statul 
 Clay, statul 
 Clay, statul 
 Clay, statul 
 Clay, statul 
 Clay, statul

Comitate 

 Dezambiguizarea Comitatul Clay, numele a optsprezece comitate din Statele Unite ale Americii

Vezi și 

 Dezambiguizarea Comitatul Clayton, numele a mai multe comitate din Statele Unite
 Dezambiguizare Clayton
 Minerale argiloase
 Cley (dezambiguizare)

Nume proprii